Olympia-Einkaufszentrum – centro commerciale di Monaco di Baviera
 Olympia-Einkaufszentrum – stazione della Metropolitana di Monaco di Baviera